Евгений Вячеславович Туинов (род. 26 января 1954, Пенза) — прозаик; член Союза писателей СССР (России) с 1986 года. Депутат Государственной думы I созыва от фракции ЛДПР с 1993 по 1995 год.

Биография 
Отец — учитель русского языка и литературы в школе. Мать — инженер-электрик.

С детства увлекался литературой, окончил школу комсомольского корреспондента и детскую художественную школу в городе Орле, был членом ЛИТО и кинорежиссёром-любителем.

В 1976 году окончил кинооператорский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская профессора А. В. Гальперина) по специальности «кинооператор». Работал кинооператором киностудии «Леннаучфильм» (1976—1981), затем редактором издательства «Детская литература» (1981—1986), издательства «Советский писатель» (1986—1987).

В 1989 году окончил Высшие литературные курсы литературного института им. А.М. Горького, после чего продолжил редакторскую деятельность: заместитель главного редактора журнала «Ленинградская панорама» (1989—1990), главный редактор кинофирмы «Бармалей» (ассоциация «Ленфильм»; 1990—1991). В 1991—1992 годах — ответственный секретарь Ленинградской областной писательской организации.

С 1992 года — соучредитель и научный консультант журнала «Дамы и господа», с 1993 года заведовал отделом юридической информации «Юридической газеты».

С декабря 1993 года депутат Государственной Думы первого созыва (избран по общефедеральному округу ЛДПР): входил во фракцию ЛДПР, состоял членом Комитета Государственной Думы по геополитике, Комитета по образованию, культуре и науке (до 17 февраля 1994).

В 1995 году баллотировался в Государственную Думу второго созыва; избран не был.

C 1994 г. — секретарь Союза писателей России.

В 2010-е годы — бизнесом.

Творчество 
Первые рассказ «Петина жизнь» был опубликован в 1974 году в областной газете «Орловская правда». Художественные произведения публиковал в журналах «Искорка», «Семья и школа», «Костёр», «Звезда», «Звезда Востока». Как публицист печатался в газетах «Московский литератор», «Завтра», «Россиянин», в журналах «Костёр», «Ленинградская панорама», «Аврора», «Детская литература».

Своими наставниками Е. Туинов считал кинорежиссёра А. А. Тарковского, литературного критика и литературоведа Ю. И. Селезнёва, писателя В. С. Пикуля.

В начале творчества придерживался традиций реалистического письма; в дальнейшем детали бытовой жизни изображаемых им персонажей стали обогащаться внутренней символикой.

Роман «Человек бегущий» (1987) вызвал не только читательский интерес, но и критику либерального лагеря; спор нередко переходил в политическую плоскость. Критика говорила о «парадоксальной символичности» зрелых произведений Туинова («Человек бегущий», «Вертеп»). Е. Туинов выделяется острой проблематичностью своего взгляда не только на обстоятельства общественной жизни, но и на психологию нашего современника, что особенно видно при чтении его полемических заметок о работе в Государственной думе — «Злая книга. Думские дни» (1995, 2004), где проявился талант автора как политического публициста и социального сатирика. С этим произведением перекликается снятый Е. Туиновым документальный фильм «Дума», не вышедший на большой экран.

Роман «Человек бегущий» переведён на чешский язык.

Избранные сочинения 
Источник — Электронные каталоги РНБ
 
 
 
 
 
 
 
 
Драматургия
 
Публицистика

Награды и признание 
 премия журнала «Литературная учёба» (1984)
 премия Ленинского комсомола (1989) — за повесть «Фильм».

Примечания

Литература 

Статья Геннадия Мурикова для литературной энциклопедии.

Ссылки 
 
 

Выпускники ВГИКа
Кинооператоры XX века
Кинооператоры России
Кинооператоры СССР
Редакторы по алфавиту
Редакторы XX века
Редакторы СССР
Редакторы России
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Члены ЛДПР